Plaats in Indonesië
 Ketro (Karangrayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Ketro (Tanon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Ketro (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Ketro (Sawoo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Ketro (Tulakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java